Long Beach ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Long Beach (Indiana)
 Long Beach (Kalifornien)
 Long Beach (Maine)
 Long Beach (Maryland)
 Long Beach (Minnesota)
 Long Beach (Mississippi)
 Long Beach (Missouri)
 Long Beach (New Jersey)
 Long Beach (New York)
 Long Beach (North Carolina)
 Long Beach (Ohio)
 Long Beach (Washington)

in Kanada:
 Long Beach (British Columbia), Teil des Pacific-Rim-Nationalparks

im Indischen Ozean:
 Long Beach (Heard), Strand der Insel Heard

im Südlichen Ozean:
 Long Beach (Nelson Island), Strand von Nelson Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Long Beach ist der Name folgender Strände in Australien:
 Long Beach (Beecroft Peninsula), New South Wales
 Long Beach (Bermagui), New South Wales
 Long Beach (Cape Cleveland), Queensland
 Long Beach (Coffin Bay), South Australia
 Long Beach (Eden), New South Wales
 Long Beach (Long Beach), New South Wales
 Long Beach (Long Island), Tasmanien
 Long Beach (Mount Benson), South Australia
 Long Beach (Murrumbidgee River), New South Wales
 Long Beach (Pittwater), New South Wales
 Long Beach (Prince of Wales Island), Queensland
 Long Beach (Taratap), South Australia
 Long Beach (Western Australia), bei Wellstead

Long Beach steht für:
 Long Beach Convention Center, Kongresszentrum in Long Beach, Kalifornien
 USS Long Beach, Schiffe der US-amerikanischen Marine

Siehe auch:
 Grand Prix of Long Beach